Паннетье́ () — фамилия французского происхождения.

 Паннетье, Клод (Claude Pannetier; 1769—1843) — французский революционный генерал.
 Паннетье, Франсуа (François Pannetier; 1626—1696) — французский адмирал, командующий эскадры в войне с Аугсбургской лигой (1688—1697).